Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Mronz che ha battuto in finale Albert Chang 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Markus Zoecke (secondo turno)
 Alexander Mronz (Campione)
 David Engel (primo turno)
 Karol Kučera (semifinali)

 József Krocskó (primo turno)
 Brent Larkham (quarti di finale)
 Daniele Musa (primo turno)
 Massimo Valeri (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 1994